Дже́йми А. Ко́раб (; 28 ноября 1979, Harbour Grace, Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада) — канадский кёрлингист. . За победу на зимних Олимпийских играх 2006 вместе со всей командой награждён Орденом Ньюфаундленда и Лабрадора ().

Играет на позиции .

Достижения 
 : золото ().
 : серебро ().
 Канадский олимпийский отбор по кёрлингу: золото (2005).
 : золото ().
 : серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Женат. Жена Стефани Кораб () — тоже кёрлингистка, играет в команде Хизер Стронг. У них один ребёнок (род. 2013).

Работает в компании RE/MAX в Сент-Джонсе (Ньюфаундленд и Лабрадор).

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Олимпийские чемпионы по кёрлингу
Олимпийские чемпионы от Канады
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Кавалеры ордена Ньюфаундленда и Лабрадора